Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Félix Mantilla.

Agustín Calleri ha battuto in finale 7–5, 3–6, 6–3  Mariano Zabaleta.

Teste di serie

  Carlos Moyá (quarti di finale)
  David Nalbandian (secondo turno)
  Gastón Gaudio (secondo turno)
  Fernando González (quarti di finale)

  Juan Ignacio Chela (primo turno)
  Gustavo Kuerten (semifinali)
  Marcelo Ríos (quarti di finale)
  Nicolás Lapentti (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2003
ATP Tour 2003